Уса́дьба Ста́ро-Нико́льское (также: уса́дьба Рти́щева, уса́дьба Бе́ргов) расположена на территории Новой Москвы, за МКАДом, по адресу: посёлок Первомайское, улица Парковая, дом № 18.

История 

 Имение Старо-Никольское на левом берегу реки Десны было основано в 1660 году другом царя Алексея Михайловича, боярином Федором Михайловичем Ртищевым, которому перешла во владение упраздненная вотчина древнего Никольского монастыря.
 Роду Ртищевых имение с усадьбой принадлежало до конца XVIII века (по другой версии — до 1830-х годов);
 затем перешло к семье Мусиных-Пушкиных;
 затем — к предпринимателям Крыгиным и Бергам.
 С конца XIX века и до революции владение принадлежало представителям купеческого сословия.
 Летом 1928 года главный дом стал местом проведения VI съезда Коммунистической партии Китая, ставшего значимым событием в истории КНР.
 В 2011 году в особняке произошел пожар, после которого здание находилось в аварийном (фактически, руинированном) состоянии.
 конец 2015 — середина 2016 года — проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ, вследствие чего памятник архитектуры был полностью возрождён. Реставраторы руководствовались:
 данными натурных обследований,
 архивными графическими и фотоматериалами,
 историческими аналогами.

Использование

Современность 
В 2013 году усадьба была арендована на 49 лет Китайским культурным центром. В 2015—2016 годах на средства Китайского культурного центра ведётся реконструкция Старо-Никольской усадьбы. Реставрация завершилась в 2016 году, и 4 июля этого года в здании открылся Музей VI съезда КПК.

Архитектура 
Можно выделить следующие этапы формирования архитектурного ансамбля Старо-Никольского:
 1770-1780 года — окончательно сложился традиционный дворянский усадебный комплекс: каменный главный дом, хозяйственные постройки.
 1820-1830 года — усадьба была перестроена в стиле позднего ампира:
 Главный дом представлял собой двухэтажный (с подвалом и антресолями) объем, увенчанный круглым бельведером с флагштоком.
 На фронтоне был размещен герб Мусиных-Пушкиных;
 в нишах колонного портика располагались статуи.
 К боковому фасаду поднимался пандус.
 Между 1885 и 1891 годами — особняк подвергся новой перестройке:
 значительно увеличился объем колонной лоджии;
 были заложены окна антресольного этажа со стороны южного фасада.
 1893-1911 года — был устроен северный портик и перестроен южный.
 1935-1946 года — для приспособления особняка под жильё, был утрачен бельведер, надстроены торцевые лоджии, антресольный этаж путем понижения уровня межэтажных перекрытий был перестроен в полноценный третий этаж; внутри для устройства коридорной системы полностью ликвидировали прежнюю планировку, заменив мраморную лестницу железобетонной. Словом, исторические интерьеры здания и объемно- пространственная композиция были утрачены; первоначальная же декоративная отделка фасадов и интерьеров сохранялась фрагментарно.

В ходе реконструкции 2015—2016 годов, демонтировали двухэтажную надстройку 1940-х годов с торцевых террас западного и восточного фасадов особняка.

Были проведены: укрепление стен, реставрация цоколя, кирпичных сводов подвала и стены из кирпича и белого камня, а также осуществлено воссоздание утраченных во время поздних реконструкций арочных и прямых проемов периода конца XIX — начала XX века.

Интересные факты 
 В 2016 году здание было удостоено премии конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация» в двух номинациях:
 «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ» и
 «За научно-методическое руководство и научно-исследовательскую работу».

Примечания

Ссылки 
 Усадьба Старо-Никольское. Главный дом // пос. Первомайское, Парковая ул., д. 18
 На 2Gis.

Усадьбы Москвы